Баз се ноже односити на :

 Баз ет Леза, насеље и општина у централној Француској у региону Оверња, у департману Пиј де Дом
 Баз ан Басе, насеље и општина у централној Француској у региону Оверња, у департману Горња Лоара
 Баз Олдрин, амерички космонаут, члан посаде Апола 11

 Гугл баз, сервис компаније „Гугл“.
 -{Foobar}-, варијабла у програмирању